Alberta Scotties Tournament of Hearts 2010 – prowincjonalne mistrzostwa Alberty kobiet w curlingu, turniej kwalifikacyjny do Scotties Tournament of Hearts 2010. Turniej finałowy rozegrano w Calgary na lodowisku Calgary Curling Club między 6 a 10 stycznia 2010.

W turnieju rangi prowincjonalnej brało udział 12 drużyn, po 3 zostały wyłonione w północnym i południowym turnieju regionalnym, 2 zespoły wystawia region Peace. Do finału kwalifikują się także cztery inne zespoły, które rozpoczęły rywalizację od drugiej rundy, są to: 

 Obrończyni tytułu mistrzowskiego: Cheryl Bernard, która wygrała Canadian Olympic Curling Trials 2009 i nie zagrała w mistrzostwach prowincji. Jako obrońca tytułu wystąpiła Hather Nedohin, która przegrała w finale z Bernard.
 Najwyżej notowana drużyna (z niezakwalifikowanych) w CTRS na koniec sezonu 2008/2009: Shannon Kleibrink
 Najwyżej notowana drużyna (z niezakwalifikowanych) w CTRS w grudniu 2009: Cathy King
 Najwyżej notowana drużyna (z niezakwalifikowanych) w cyklu rozgrywek Alberta Tour: Tiffany Odegard. W związku z tym, że z regionu południowego zakwalifikowała się Crystal Webster, która była notowana wyżej w CTRS, to ona zaczęła zawody od drugiej rundy.

Finał niespodziewanie wygrała Valerie Sweeting, która w 11-endowym finale pokonała Shannon Kleibrink 9:7, wcześniej wyeliminowując w półfinale 8:2 Kathy King.



Drużyny

Faza finałowa

Finał 
10 stycznia 2010; 14:00

Półfinał 
10 stycznia 2010; 9:30

A-B 
9 stycznia 2010; 18:30

C1-C2 
9 stycznia 2010; 18:30

Runda A

A1 
7 stycznia 2010; 10:00; pokonana do B1

A2 
7 stycznia 2010; 10:00; pokonana do B2

A3 
7 stycznia 2010; 10:00; pokonana do B3

A4 
7 stycznia 2010; 10:00; pokonana do B4

A5 
7 stycznia 2010; 18:30; pokonana do B4

A6 
7 stycznia 2010; 18:30; pokonana do B1

A7 
7 stycznia 2010; 18:30; pokonana do B2

A8 
7 stycznia 2010; 18:30; pokonana do B3

A9 
8 stycznia 2010; 9:00; pokonana do B6

A10 
8 stycznia 2010; 9:00; pokonana do B10

A11 
8 stycznia 2010; 18:30; pokonana do B9

Runda B

B1 
8 stycznia 2010; 14:00; przegrana A1-przegrana A6; pokonana do C1

B2 
8 stycznia 2010; 14:00; przegrana A7-przegrana A2; pokonana do C1

B3 
8 stycznia 2010; 14:00; przegrana A3-przegrana A8; pokonana do C2

B4 
8 stycznia 2010; 14:00; przegrana A4-przegrana A5; pokonana do C3

B5 
8 stycznia 2010; 18:30; wygrana B1-przegrana A10; pokonana do C2

B6 
8 stycznia 2010; 18:30; wygrana B2-przegrana A9; pokonana do C3

B7 
8 stycznia 2010; 18:30; wygrana B3-wygrana b4; pokonana do C5

B8 
9 stycznia 2010; 14:00; wygrana B5-wygrana B6; pokonana do C5

B9 
9 stycznia 2010; 14:00; wygrana B7-przegrana A11; pokonana do C4

B10 
9 stycznia 2010; 18:30; wygrana B8-wygrana B9; pokonana do C

Runda C

C1 
8 stycznia 2010; 9:00; przegrana B1-przegrana B2

C2 
8 stycznia 2010; 9:00; przegrana B3-przegrana B5

C3 
8 stycznia 2010; 9:00; przegrana B4-przegrana B6

C4 
8 stycznia 2010; 18:30; przegrana B9-wygrana C1

C5 
8 stycznia 2010; 18:30; przegrana B7-przegrana B8

C6 
8 stycznia 2010; 18:30; wygrana C2-wygrana C3

C7 
9 stycznia 2010; 13:00; wygrana C4-wygrana C5

C8 
9 stycznia 2010; 13:00; wygrana C6-przegrana B10

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia 
  

2010 w curlingu
2010
2010 w Kanadzie